Turniej Gwiazdkowy 1993 – 1. edycja turnieju żużlowego rozgrywanego w Pile, który odbył się 18 grudnia 1994. Zwyciężył Tomasz Gollob.

Wyniki

Turniej zasadniczy 
Piła, 18 grudnia 1993
NCD: Rafał Dobrucki – 67,07 w wyścigu 3
Sędzia: Ryszard Głód

Bieg po biegu 
[67,38] J. Gollob, Okupski, Walczak, Paluch
[68,70] Kasprzak, Gomólski, Krzyżaniak, Szymkowiak
[67,07] T. Gollob, Olszewski, Dobrucki, Dudek
[69,10] Huszcza, Krzystyniak, Jankowski, Łukaszewski
[67,30] Okupski, Krzystyniak, Olszewski, Gomólski
[70,10] T. Gollob, Paluch, Łukaszewski, Szymkowiak
[68,60] Dudek, Krzyżaniak, Jankowski, Walczak
[68,90] J. Gollob, Huszcza, Kasprzak, Dobrucki
[67,80] Okupski, Dudek, Huszcza, Szymkowiak
[69,84] Gomólski, Jankowski, Paluch, Dobrucki
[69,08] Kasprzak, Walczak, Olszewski, Łukaszewski
[68,10] T. Gollob, J. Gollob, Krzystyniak, Krzyżaniak
[68,40] Okupski, Krzyżaniak, Dobrucki, Łukaszewski
[69,50] Kasprzak, Dudek, Krzystyniak, Paluch
[68,45] T. Gollob, Gomólski, Huszcza, Walczak
[68,08] J. Gollob, Jankowski, Olszewski, Szymkowiak
[68,72] T. Gollob, Okupski, Kasprzak, Jankowski
[70,80] Huszcza, Olszewski, Paluch, Krzyżaniak
[69,80] Walczak, Dobrucki, Krzystyniak, Szymkowiak
[69,60] J. Gollob, Dudek, Łukaszewski, Gomólski
Wyścig dodatkowy: [??,??] T. Gollob, J. Gollob, Kasprzak, Okupski

Linki zewnętrzne 
 

1993
1993 w sporcie żużlowym
1993 w polskim sporcie